1337, any del segle XIV
 1337, sinònim de Leet, combinacions de caràcters ASCII per substituir l'alfabet llatí